

Населені пункти та їхні частини
 Мендзиґуже — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Мендзиґуже — село в гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Мендзиґуже — частина села Лази в гміні Єжмановіце-Пшегіня Краківського повіту Малопольського воєводства
 Мендзиґуже — частина села Зайончкув у гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Мендзиґуже — частина села Кремпиці в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки